Ofidoússa peut désigner :
 Ofidoússa, un îlot des Cyclades
 Ofidoússa, un îlot du Dodécanèse